Daasdorf ist der Name folgender Orte in Thüringen
 Daasdorf a. Berge, Ortsteil der Gemeinde Grammetal im Westen des Landkreises Weimarer Land
 Daasdorf (Am Ettersberg), Ortsteil der Gemeinde Am Ettersberg, Landkreis Weimarer Land